Le patronyme Tochon serait un diminutif de toche : variante lyonnaise de touche, il désigne un vase de bois; surnom probablement attribue au fabricant de ces vases.

 Joseph-François Tochon (1772-1820) , numismate, collectionneur et homme politique.
 Loys Tochon (1903-1998), général français.